Tres Hombres (spanisch für „Drei Männer“) steht für:

 Tres Hombres (Album), ein Musikalbum der Band ZZ Top
 Tres Hombres (Schiff), ein Segelschiff im Transatlantikdienst